О́сиекская ударная бригада () — воинское тактическое формирование Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), участвовавшее в освобождении Хорватии в годы Второй мировой войны. Была второй в НОАЮ по численности граждан СССР, воевавших в её рядах. Бойцами бригады стали около 380 бывших советских военнопленных и принудительных рабочих, которых военные события забросили в историческую область Хорватии — Славонию.

В мае 1944 года в составе бригады была сформирована так называемая «русская» рота, а в августе — батальон. Некоторое время в Осиекской бригаде также действовала Немецкая рота имени Эрнста Тельмана, численность которой составляла 50 человек согласно донесению штаба 6-го Славонского корпуса от 10 августа 1944 года.  

Советские бойцы бригады неоднократно отмечались за отличие в боях в документах 12-й Славонской дивизии и 6-го корпуса НОАЮ. В отчёте штаба корпуса, направленном 13 июня 1944 года в Главный штаб народно-освободительной армии и партизанских отрядов (ГШ НОАиПО) Хорватии, была отмечена вся «русская рота, которая своими контратаками на противника наибольше способствовала выходу из окружения подразделений Осиекской бригады», попавшей в засаду противника 29 мая 1944 года на участке между сёлами Чаглин и Мигаловци (Пожегско-Славонская жупания).

Предыстория 

В годы Второй мировой войны Славония представляла собой один из очагов партизанского движения в Югославии. После оккупации страны немецкими войсками Славонию включили в состав усташского Независимого государства Хорватия. Массовый террор усташей против сербского населения и противников диктаторского режима Анте Павелича вынудил людей браться за оружие и вступать в партизанские отряды. В июле — августе 1942 года 1-й Славонский
партизанский отряд освободил территорию, на которой находилось свыше 100 деревень и посёлков. С этого времени район сербских поселений Центральной Славонии превратился в ещё один, по определению историка Клауса Шмидера — второстепенный, театр военных действий. Центром концентрации партизанских формирований в регионе стал лесистый горный массив Папук и прилегающие к нему Билогора (на северо-западе), Крндийя (на востоке), Равна-Гора и Псунь (на юго-западе). Славонские партизаны связывали значительные силы оккупантов и их хорватских союзников, наносили удары домобранам, устраивали диверсии на линии коммуникации Белград — Загреб, имевшей большое значение для немецких войск на Балканах. Районы действий партизанских отрядов превращались в очаги восстания (Калник, Мославина, Хорватское Загорье, Покупье, Турополье). Рост партизанских сил в регионе и неспособность усташей и домобран справиться с ними вынудили немцев провести в течение 1943 года масштабные антипартизанские операции с кодовыми названиями «Браун» (20 марта — 2 апреля 1943 года), «Паула» (8—19 июля 1943 года) и «Вараждин» (14—25 июля 1943 года). Несмотря на это, решающего успеха в борьбе с партизанами немцы не достигли. Набиравшее силу движение Сопротивления в Славонии оттягивало на себя в конце октября 1943 года три немецкие дивизии 69-го резервного армейского корпуса и большую часть немецко-хорватской жандармерии. В конце 1943 года в Славонии действовал 6-й корпус НОАЮ в составе двух дивизий (12-я и 28-я), семи бригад (12-я, 16-я, 17-я, 18-я, 21-я, 25-я и 1-я Чехословацкая бригада «Ян Жижка»), а также 6 партизанских отрядов.

На территории НГХ немецкими оккупационными властями для выполнения различных работ использовались советские военнопленные, содержавшиеся в лагерях в городах Загреб, Славонски-Брод и других местах, а также остарбайтеры. Многие из них бежали из мест содержания и присоединялись к партизанам. Кроме того, осенью 1943 года на территорию НГХ была переброшена 1-я казачья дивизия. Её части обеспечивали охрану линий коммуникаций и неоднократно привлекались к антипартизанским акциям, в том числе на территории Славонии. Около 250 казаков перешли на сторону партизан. Вследствие этих процессов к началу 1944 года граждане СССР воевали и в рядах партизан Славонии. По сообщению тыловых военных властей Дильского района от 13 ноября 1943 года, каждый день сопровождался прибытием беглых военнопленных и перебежчиков из немецких частей, добровольно переходивших с оружием на сторону НОАЮ. Около 60 человек вступили в Дильский и Осиекский партизанские отряды. По состоянию на 10 января 1944 года в Восточной группе партизанских отрядов 6-го Славонского корпуса числилось 102 советских бойца, учтённых для упрощения в качестве русских и распределённых по следующим отрядам: Дильский отряд — 50 человек (русских — 27, украинцев — 23), Осиекский отряд — 63 человека.

Самым крупным городом Славонии был Осиек. С образованием НГХ в городе раполагались значительные оккупационные и коллаборационистские контингенты, учреждения гестапо и Усташской надзорной службы. Это затрудняло работу местных подпольных структур. Вместе с тем осенью 1943 года молодёжное движение в Славонии и окрестностях Осиека составило мобилизационную базу для создания Осиекского партизанского отряда. Приток новых бойцов из Восточной Славонии, Осиека и его околиц создали условия для последующего формирования бригады, названной по имени наибольшего славонского города.

Краткая справка 
Осиекская бригада создана к 1 марта 1944 года в окрестностях села Слободна-Власт (община Леваньска-Варош) в составе 3-х батальонов численностью 600 бойцов, многие из них уже имели боевой опыт. При формировании в бригаду вошли по одному батальону из Дильского и Пожегского партизанских отрядов, батальон из 1-й Чехословацкой бригады «Ян Жижка», укомплектованный хорватами и сербами, а также бойцы из Посавского партизанского отряда. 5 марта включена в состав 12-й Славонской дивизии 6-го Славонского корпуса. Активно участвовала в боевых действиях на территории Славонии и Подравины. Наибольшую победу одержала 13 ноября 1944 года в бою за село Пишкоревци. 14 апреля 1945 года первой вошла в освобождённый город Осиек.

1 октября 1944 года бригаде присвоено почётное звание «ударная». За боевые заслуги и вклад в победу над фашизмом награждена орденами «За заслуги перед народом» 1-й степени (1961 г.) и «Братства и единства» 1-й степени (1980 г.).

Первый командир Осиекской бригады  был провозглашён в Югославии Народным героем.

Боевой путь

Март — август 1944 
Первый бой бригады состоялся 9 марта 1944 года. В этот день был атакован из засады 2-й самокатный батальон домобран в окрестностях города Славонски-Брод. После прибытия подкрепления к противнику партизаны были вынуждены отступить. 13 марта Осиекская бригада устроила засаду на железной дороге Белград — Загреб к югу от села Сапци. 29 марта бригада участвовала вместе с другими частями 12-й дивизии в масштабной диверсии на участке железной дороги Славонски-Брод — Перковци.

В период с 24 апреля по 8 мая 1944 года Осиекская бригада вместе с частями 12-й и 28-й славонских дивизий 6-го корпуса вела в районе гор Папук оборонительные боевые действия против превосходящих сил немцев, усташей и домобран в ходе антипартизанской операции «Буря» (). Наступление противника закончилось 8 мая 1944 года, но ещё до 16 мая Осиекская бригада вела бои с подразделениями немецкой 42-й егерской дивизии в районе села Слатински-Дреновац.

За этим последовали боевые действия с частями 1-й казачьей дивизии вермахта и 4-й горнопехотной бригады домобран, организовавшими наступление на освобождённую территорию в районе обороны 12-й Славонской дивизии. В ночь с 19 на 20 мая бригада атаковала превосходящие силы казаков в селе Якшич. 24 мая 1944 года казаки и домобраны наступали на 12-ю Славонскую дивизию с нескольких направлений, тесня все её бригады и угрожая их расчленением и окружением. Стремясь перехватить инициативу, штаб дивизии отдал приказ всем бригадам атаковать неприятеля ночью в cелах Чаглин, Маткович-Малой, Ориовчич, Горни-Слатиник и Дони-Слатиник. В ночь на 25 мая Осиекская бригада ударила по противнику в селе Чаглин и после двух с половиной часов боя принудила его отступить. В ходе последующих боёв бригада попала 29 мая в засаду домобран, но с боем вырвалась из оперативного окружения на горе Диль, в районе между сёл Чаглин и Мигаловци.

25 мая 1944 года немцы высадили воздушный десант в городе Дрвар с целью захвата Верховного Главнокомандующего НОАЮ маршала Иосипа Броз Тито. В ответ на это Тито отдал приказ всем подразделениям армии о нанесении активных ударов по немецким объектам и коммуникациям. В полночь с 7 на 8 июня 1944 года бригады 12-й дивизии приступили к уничтожению железнодорожной линии Белград — Загреб в секторе Винковци — Банова-Яруга. Были подорваны 194 взрывных устройства, заложенных под железнодорожным полотном, узлами и механизмами железной дороги. Осиекская бригада, подавив сопротивление блокпостов и застав противника, разрушила дорогу в 63-х местах и уничтожила десятки телеграфных столбов.

21 июня Осиекская бригада атаковала из засады на дороге между сёлами Брачевци и Разбоиште колонну 8-го полицейского батальона СС численностью около 800 солдат. После боя, длившегося около часа, противник бежал в направлении Крндии, бросив 25 убитых и 25 раненых солдат. Два полицая были захвачены в плен. Партизанам достались также две противотанковые 45-мм пушки, два тяжёлых пулемёта, один тяжёлый миномёт и большее количество другого оружия, снаряжения и боеприпасов. Потери бригады составили 2 убитых бойца и 15 раненых.

В ночь на 24 июня Осиекская бригада, усиленная штурмовой ротой 18-й Славонской бригады, напала на немецкий опорный пункт в селе Крндия. Бой длился всю ночь, однако днём, в связи с прорывом подоспевшими немецкими подкреплениями кольца внешнего блокирования операции, бригада была вынуждена отойти. В итоге гарнизон Крндии не был разбит, но ему был нанесён существенный урон. Погибло около 110 немецких солдат. Бригада также понесла чувствительные потери.

В конце июня 12-я дивизия вела оборонительные бои против немецкой оперативной боевой группы в составе подразделений 1-й казачьей дивизии и усташей силой до 3 тысяч человек, наступавшей из города Славонски-Брод. Вечером 1 июля в бой с немецкой колонной у села Пака вступили подразделения Осиекской бригады. Противник потерял 15 солдат. Было захвачено 12 винтовок, один миномёт, восемь автоматов и две полевые кухни.

После этих боёв активность 12-й дивизии была сосредоточена на Пожегской котловине. Теперь части 6-го корпуса выполняли задачу обеспечения сбора урожая зерновых культур с площади в несколько тысяч акров. Задание было приоритетным, так как Славония являлась житницей Хорватии. Зерном с освобождённых районов обеспечивались не только войска 6-го и 10-го корпусов, но и 4-го корпуса НОАЮ, действовавшего в Боснии. Битва за урожай продолжалась двадцать дней.
12—13 июля 3-й батальон осиекцев отразил с потерями личного состава продвижение на свободную территорию подразделений 1-й казачьей дивизии с направлений населённых пунктов Якшич и Плетерница. 17 июля Славонская дивизия занимала оборону на линии Церовац — Шумановци — Гране — Лукшье — Вражья-Шума — Бук. Ночью части 1-й казачьей дивизии численностью около 1500 человек атаковали партизанские позиции после сильной артиллерийской подготовки и оттеснили Пожегский партизанский отряд. Контратакой резерва Осиекской бригады казаки были остановлены у села Зарилац. Вместе с тем противник перегруппировал силы и продолжил атаки на направлении Грабарье — Цигленик, стремясь отбросить Осиекскую и 12-ю Славонскую бригады и овладеть линией коммуникации Плетерница — Кутьево. Неприятель обошёл позицию Осиекской бригады и оттеснил штурмовую роту с высоты 185, прикрывавшую направление Чосинац — Кутьево. Однако командование Осиекской и 12-й бригад приняло контрмеры и нанесло удары во фланги противника. Это вызвало панику в рядах казаков и их поспешное бегство. На поле боя остались тела 70 убитых, 3 человека попали в плен. Потери партизан оказались небольшими. В числе погибших была медицинский референт Осиекской бригады Хильда Маер, среди раненых — командир штурмовой роты Драго Перич и партизан «русской» роты лейтенант Красной армии Вячеслав Михайлович Митрюковский.

Отбив атаки немецких подразделений из состава 1-й казачьей дивизии у села Якшич и на позициях у села Зарилац, Осиекская бригада дважды (24—25 июля и 28—29 июля) обеспечивала транспортировку грузовых колонн через занятую немцами территорию и их переправу через реку Сава в расположение частей 4-го корпуса. На склады партизанской военной зоны было доставлено около 200 грузовых подвод зерна, собранного из района, который оборонялся 12-й дивизией. По итогам соревнования в июле 1944 года, бригада была признана лучшей среди боевых подразделений 12-й дивизии. В этот период в её структуре была образована рота тяжёлого оружия (). В то же время она была сравнительно малочисленной. В ротах насчитывалось от 30 до 50 бойцов.

В августе 1944 года 6-й Славонский корпус развернул боевые действия за освобождение Даруварской котловины и района города Пакрац, где в это время имелось 12 сильных укреплённых пунктов немецких, усташских и домобранских войск общей численностью около 6500 человек. 2 августа Осиекская бригада после четырёхчасового штурма освободила село Бадлевина. В это же время в Иваново-Селе возле населённого пункта Грубишно-Поле происходило формирование 4-го батальона бригады, завершившееся 2 августа. В новое подразделение вошли бойцы расформированного Даруварского партизанского отряда и советские граждане бригады, составившие основу личного состава двух рот.

С 10 по 14 августа бригада вела бои с казаками и домобранами в районе населённых пунктов Сирач и Граховляни. 18 августа, прикрывая нападение 12-й Славонской ударной бригады на гарнизон города Грубишно-Поле, Осиекская бригада успешно предотвратила попытку прорыва к осаждённым со стороны 1-го батальона 4-го горного полка домобран и 11-го усташского батальона. 21 августа приняла бой у села Херцеговац с казаками и усташами численностью около 500 человек и вынудила их отступить. В конце августа Осиекская бригада возвратилась в район горы Диль.

Сентябрь 1944 — февраль 1945 

В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего НОАЮ от 17 августа 1944 года славонским партизанам надлежало организовать массированные диверсии на немецких линиях коммуникаций в период с 1 по 7 сентября 1944 года. Операция координировалась с авиацией союзников. 3 сентября в 23 часа Осиекской бригадой был ликвидирован опорный пункт на вокзале в селе Старо-Тополе, разрушен мост и взорваны рельсы в 35 местах. Следующей ночью на участке железнодорожной линии между Доня-Врба и Задубравье уничтожены мост, телефонно-телеграфная линия длиной около 2 км, разрушено полотно железной дороги в 30 местах. 4 сентября на железной дороге Винковци — Славонски-Брод ликвидирован укреплённый пункт на железнодорожной станции в селе Гарчин. Вечером 5 сентября уничтожен гарнизон в населённом пункте Стари-Перковци. В полночь с 7 на 8 сентября бригада ликвидировала опорный пункт в селе Врполе, где дислоцировались две роты 3-го егерского полка домобран и около 60 немцев.

Во второй декаде сентября 1-й и 3-й батальоны бригады были направлены в район города Жупаня, где обеспечивали мобилизацию пополнения. В ряды бригады пришли около 600 человек, в том числе значительная часть бывших домобран. В ночь с 18 на 19 сентября бригада ликвидировала гарнизон в селе Гарчин и железнодорожное полотно в 200-х местах. Взятием этого усташско-немецкого опорного пункта в Гарчине завершился период боевых действий бригады на линии коммуникаций Белград — Загреб.

25 сентября началась Подравская наступательная операция 6-го Славонского и 10-го Загребского корпусов. В этот день, обеспечивая прикрытие штурма 18-й Славонской бригадой города Подравска-Слатина, осиекцы приняли бой у села Чачинци и принудили к отступлению отряд усташей силой около тысячи человек. В бою 11 солдат бригады погибли, семь получили ранения. На следующий день был предотвращён прорыв в Дони-Михоляц отступающих из Слатины подразделений противника.

1 октября 1944 года бригада стала именоваться ударной. 5 октября Осиекская и 12-я Славонская ударные бригады освободили после 40-часового штурма город Вировитицу. 12 октября эти же бригады овладели с боем городом Джюрджевац. С 13 по 17 октября Осиекская бригада участвовала в штурме города Копривницы. 13 ноября осиекцы одержали в бою в Пишкоревцах свою наибольшую победу. В период с 17 по 24 ноября они сражались за город Нашице.

В декабре бригада действовала в тылу немецких войск Сремского фронта. В первой декаде месяца её подразделения вели бои с немецкими колоннами, движущимися на участке дороги Широко-Поле — Джяково и Чепин — Вука. 14 декабря бригада совершила неудачное нападение на немецкий гарнизон в селе Широко-Поле, контролирующий дорогу Джяково — Осиек.

В последней декаде декабря немцы начали вытеснение частей 12-й Славонской дивизии от своей линии коммуникации Джяково — Славонски-Брод, имевшей важную роль в обеспечении Сремского фронта. 23 декабря немецкие полицейские части и 15-й усташский батальон предприняли сильную атаку на Осиекскую бригаду в направлении села Леванська-Варош. В ожесточённых боях, которые длились пять дней, немцы и усташи, действующие при поддержке танков, вынудили Осиекскую и пришедшую ей на помощь 12-ю Славонскую пролетарскую бригады отступить к северу от дороги Леваньска-Варош — Плетерница. Партизаны понесли большие потери. В последний день битвы, 27 декабря, погиб командир 12-й дивизии Милан Станивукович (посмертно отмечен званием Народного героя Югославии). Бои за Леваньска-Варош стали последними в рядах Осиекской бригады для советских воинов 3-й «русской» роты 3-го батальона.

На Вировитицком плацдарме 
В январе — начале февраля 1945 года Осиекская бригада принимала участие в боевых действиях на Вировитицком плацдарме, обеспечивая оборону со стороны Нашице и Джюрдженоваца.

После боёв за Широко-Поле и Леваньска-Варош бригаду отвели на 20-дневный отдых в сёла Милинац, Ченково и Паучье, после чего 20 января она переместилась в район сёл Горня-Мотичина, Доня-Мотичина и Вучак-Феричаначки, непосредственно к укреплённым пунктам немцев в Нашице и Джюрдженоваце. Зима 1944/1945 года была суровой и снежной, поэтому неприятель не часто покидал свои опорные пункты. Треть состава бригады регулярно занимала полевые позиции на линии Божиловац — Белевина, в то время как другие подразделения находились в сёлах. 22 и 23 января, а также в первые февральские дни бригада отбивала вылазки усташей 18-го ударного батальона и домобран из укреплённых пунктов в Нашице и Джюрдженоваце.

2 февраля Осиекская бригада предприняла неудачное нападение на немецкий опорный пункт в селе Доня-Мотичина, где в то время скапливались немецкие войска, готовящиеся к наступлению на Вировитицу.

6 февраля в 6:30 утра немцы начали операцию с целью ликвидации Вировитицкого плацдарма под кодовым названием «Оборотень» (). Направление основного удара 91-го армейского корпуса вермахта, нанесённого силами 297-й пехотной дивизии и 7-й дивизии СС «Принц Евгений» при поддержке артиллерии и танков, пролегало через позиции Осиекской и 1-й Чехословацкой бригад. На фронте более 15 километров развернулись неравные бои двух партизанских бригад с многократно превосходящим их по силе противником.

Осиекская бригада занимала позиции, оборудованные по глубине в четыре оборонительные линии. Слева от неё находились подразделения 51-й Воеводинской дивизии, оборонявшейся на линии Црнац — Чаджавица — Стари-Растовац — Джюрин-Луг — Доне-Базие — Шибовац — Сенковци — Горне-Предлево — река Драва. Согласно приказу штаба 12-й дивизии от 29 января 1945 года, Осиекской и 1-й Чехословацкой бригадам была поставлена задача во что бы то ни стало предотвратить проникновение вражеских колонн из населённых пунктов Нашице, Джюрдженовац и Беничанци в направлении к сёлам Чачинци, Зденци и Обрадовац. Оборону двух бригад поддерживала немногочисленная дивизионная артиллерия.

В течение 6 февраля, после ожесточённых боёв, доходивших местами до рукопашных схваток, Осиекская и Чехословацкая бригады 12-й дивизии оставили сначала позиции на линии Горня-Мотичина — Валеновац — Феричанци — Зденци, а затем и запасную линию обороны Дузлук — Ораховица — река Ораховица и отступили на рубеж Кокочак — Хумляни — Миклеуш. Во второй день операции, ранним утром 7 февраля, подразделения 297-й пехотной и 7-й дивизий СС начали при поддержке артиллерии и танков атаковать позиции 8-й бригады 51-й дивизии, а также Осиекской и Чехословацкой бригад. На фронте шириной 10 км немцы действовали тремя боевыми группами. Им удалось прорвать оборону 8-й бригады около Миклеуша и овладеть этим важным перекрёстком дорог, ведущих к Подравска-Слатине, Вочину и Слатински-Дреновацу. Нарушение фронта и захват Миклеуша создал угрозу окружения Осиекской бригады на позициях возле села Хумляни. Опасаясь окружения, Осиекская бригада поспешно отступила в направлении Хумляни — Четиковац.

91-й корпус задействовал большую часть своих сил. Благодаря хорошей мобильности его части успешно маневрировали и быстро продвигались в Подравине и на северных склонах гор Папук. Немцы обошли позиции 12-й дивизии и левый фланг Осиекской бригады, а на правом фланге противник обошёл Чехословацкую бригаду. Левофланговый 1-й батальон Осиекской бригады был окружён. В особенно трудном положении оказалась его 1-я рота, потерявшая при прорыве из кольца многих своих бойцов и командиров. Тяжело пришлось 2-му батальону, оборонявшемуся на реке Вочинская. Первой роте этого батальона довелось прорываться через Войловицу под сильным огнём немцев. Потери были значительными. Так, на момент прибытия в cело Чералие, рота насчитывала всего около 50 бойцов. Часть её солдат вместе со штабом и двумя ротами 2-го батальона прорвалась на Папук и осталась в Славонии.

В условиях немецкого прорыва бригада была расчленена и отрезана от остальных частей 12-й Славонской дивизии. Отступив в лес Лужняковац к западу от Миклеуша, осиекцы установили связь со 2-й бригадой 16-й дивизии. После овладения районом села Миклеуш 297-я дивизия развила наступление вдоль дороги Миклеуш — Подравска-Слатина, но здесь была задержана упорной обороной Осиекской бригады, 2-й бригады 16-й и 8-й бригады 51-й Воеводинских дивизий на линии села Чералие — лес Лужняковац — левый берег ручья Добровина — село Тополяк.

8 февраля подразделениям Осиекской бригады удалось у села Чералие оторваться от неприятеля и сформировать походную колонну для отступления. Вскоре бригада снова была настигнута и атакована. Отразить нападение помог батальон из 51-й Воеводинской дивизии. В ночь с 8 на 9 февраля Осиекская бригада миновала село Сухополе, продолжила движение к Вировитице и утром перешла по понтонному мосту Драву и прибыла в Барч. В тот же день её временно исключили из состава 12-й Славонской дивизии.

Март — май 1945 
После нескольких дней пребывания в Барче бригада перешла в Баранью, где её временно переподчинили командованию сначала 36-й, а затем 51-й Воеводинской дивизии. На новом месте она пополнила свои ряды, в её состав вернулась часть бойцов, излечившихся после ранений. Вместе с тем по своему вооружению Осиекская бригада уступала остальным бригадам 51-й дивизии, оснащённым советским оружием. Как и прежде она располагала трофейным пехотным оружием.

Начиная с 7 марта, Осиекская бригада заняла позиции в районе Болманского плацдарма, а её 2-й батальон включился в тяжёлые бои за село Стари-Болман. По завершении боевых действий на плацдарме 2-й батальон Осиекской бригады был отмечен за проявленную храбрость бойцов в приказах 3-й армии и 12-го Воеводинского корпуса.

В ночь на 12 апреля бригада форсировала Драву и овладела селом Сарваш, расположенным на восток от Осиека. Удержать плацдарм ей не удалось и под напором войск, отступающих со Сремского фронта, бригада была вынуждена отвести свои батальоны на левый берег Дравы. 13 апреля 4-й батальон Осиекской бригады совместно с подразделениями 7-й бригады и 36-й дивизии освободили село Йосиповац и продолжили продвижение к Осиеку. В этот же день 1-й и 3-й батальоны повторно заняли Сарваш и, преодолев совместно с 8-й Воеводинской бригадой в ночь с 13 на 14 апреля внешнюю оборону города, с восточного направления первыми вошли в Осиек. К 5 часам утра в город с запада вступили 7-я и 12-я Воеводинские бригады. В 5:30 утра командир 51-й дивизии объявил об освобождении Осиека, крупного промышленного центра Славонии.

В освобождённом Осиеке бригада оставалась до 22 апреля в резерве 3-й армии. В этот период она была возвращена в состав 12-й Славонской дивизии, довооружилась, поправила обмундирование личного состава, пополнила запасы боеприпасов. Вместе с тем структура бригады претерпела изменений: 4-й батальон был передан в состав 2-й Хорватской бригады . После этого, совершив шестидневный марш до села Шибеник, расположенного на юго-западе от Вировитицы, бригада в составе 12-й дивизии продолжила преследование отступающих немецких и усташско-домобранских войск. 28 апреля вела бои с казаками и усташами в районе села Брзая (Зринска).

В последние дни войны в Осиекской бригаде в ожидании скорого окончания боевых действий отмечались проявления снижения боевой морали и дисциплины, распространения призывов о «сохранении жизни» бойцов, а также отдельные случаи самовольного оставления солдатами её рядов. В то же время 3 мая бригада провела бой с усташами и казаками у села Ракитница, 5 мая — возле села Царевдар. После этого была выведена в состав дивизионного резерва. Совершая марш, имела локальные столкновения с небольшими отступающими неприятельскими группами. 15 мая Осиекская бригада участвовала в блокировании района сдачи в плен усташско-домобранских войск у Дравограда. 16 мая обеспечивала охрану собранного трофейного оружия. 17 мая бригада отправилась в Марибор, при этом один её батальон сопровождал военнопленных в лагерь, расположенный в этом городе. 18 мая бригада располагалась к югу от Марибора в селе Орехова-Вас, 19—20 мая — на отдыхе в селе Подова-Брезула. 21 мая осиекцы охраняли лагерь военнопленных в Мариборе. 22 мая 1945 года 12-я Славонская дивизия была передана из состава 3-й армии в 1-ю армию. Вскоре после этого Осиекская бригада возвратилась в Осиек. В мирное время местом её базирования был город Зренянин.

«Русские» формирования бригады 
Уже со времени создания в оперативных документах бригады и 6-го корпуса встречаются сообщения о «русском» взводе. В мае 1944 года из числа советских партизан Славонии была сформирована 3-я «русская» рота () в составе 3-го батальона численностью 80—85 человек. Большинство её бойцов составляли советские военнопленные и остарбайтеры, бежавшие из лагеря в городе Славонски-Брод. Часть бойцов роты были перебежчиками из подразделений 1-й казачьей дивизии вермахта.

Первым командиром советской роты считают москвича Петра Москвитина. В отчёте штаба 6-го корпуса, в числе лиц, отличившихся в бою 29 мая, командиром «русской» роты указывается Александр Шляповский. Уже в документах, датируемых июнем 1944 года, командиром значится Павел Максимович Гутиков, ставший впоследствии заместителем командира 3-го батальона. В отчёте штаба 6-го корпуса от 13 июня 1944 года сообщается о ранении комиссара «русской» роты Фёдора Петрусова 18 мая в бою с черкесами (казаками 1-й казачьей дивизии) у села Ветово.

29 мая 1944 года 3-я рота 3-го батальона показала себя в бою на горе Диль в районе сёл Чаглин и Мигаловци. Отступавшая под давлением превосходящих сил противника, Осиекская бригада попала здесь в засаду двух батальонов усташей и домобранов. Сильный огонь с близкой дистанции и атака усташей смяли её ряды. В этот критический момент 3-й батальон и его «русская» рота пошли в контратаку, отбросили противника и обеспечили прорыв основных сил бригады со всем тяжёлым оружием. После боя штаб 6-го корпуса в оперативном донесении штабу ГШ НОАиПО Хорватии отметил всю «русскую роту, которая своими контратаками больше всего способствовала выходу из окружения подразделений Осиекской бригады».

21 июня советские бойцы участвовали в нападении на крупную колонну противника у селения Брачевци на дороге Джяково — Нашице и вынудили спасаться бегством 8-й полицейский батальон СС. Через несколько дней 3-й батальон был окружён гитлеровцами ночью в подковообразной долине северо-восточнее села Паучье. В ночном бою получили ранения командир и комиссар батальона. Командование взял на себя помощник комбата Павел Новиков (очевидно, Гутиков). По незанятому немцами оврагу ему удалось вывести советских бойцов из окружения. Партизаны быстро развернулись для атаки и ударили в тыл противника. Батальон вышел из западни.

После этого бойцы вели оборонительные бои с усташами у Славонска-Пожеги, отбивали атаки неприятеля у города Пакрац. Они снова отличились при освобождении Вировитицы, Джюрджеваца и в бою в Пишкоревцах.

В связи с ростом численности советских людей в рядах бригады, 20 июля 1944 года штаб 6-го корпуса доложил в ГШ НОАиПО Хорватии: «Русских в Осиекской бригаде укрепили сербами и хорватами и сформировали 4-й батальон». Первая и вторая роты состояли из граждан СССР, третья — из хорватов и сербов. Командиром 1-й роты был назначен Дмитрий Гречанов, комиссаром — Леонид Головин. Создание батальона завершено 2 августа 1944 года. К этому времени в бригаде было 147 советских граждан.

За храбрость, проявленную в боях, советские воины бригады неоднократно отмечались в документах 12-й дивизии и 6-го корпуса. В списках отличившихся, кроме упоминавшегося выше П. М. Гутикова, значатся: пулемётчик Григорий Стефанович Болотов, бойцы Иван Гречаный и Александр Летнев, пулемётчик Анатолий Алексеевич Мащенкин, командир взвода Иван Уколов (указан также как Укоков), командир роты Пётр Украинец, миномётчик Алексей Шмихалов, командир роты Александр Шляповский.

Вместе с тем у советских бойцов были не только успехи, но и неудачи. Согласно донесению штаба 6-го корпуса в ГШ НОАиПО Хорватии о боевых действиях в августе 1944 года, на рассвете 10 августа подразделения Осиекской и 17-й бригад атаковали опорный пункт противника в селе Граховляни, но после 20-минутного боя отступили ввиду превосходства сил неприятеля. Потери партизан составили 4 убитых и 23 раненых, из которых 12 были бойцами «русской роты». 14 декабря 1944 года в ходе боя за село Широко-Поле (северо-восточнее Джяково) 4-й батальон попал при отступлении Осиекской бригады под двухсторонний огонь противника, в том числе танков, и, выходя из под огня, понёс самые тяжёлые потери за время своего существования. Несмотря на потери, на 1 декабря 1944 года в бригаде числилось 258 советских граждан, а в конце этого месяца — 340. 

23 декабря немцы начали из Джяково наступление против Осиекской бригады. Оно длилось 5 дней. Это были последние бои, в которых в составе бригады участвовал советский батальон. 29 декабря, по приказу штаба 6-го корпуса, «русская» 3-я рота 3-го батальона в составе 61 бойцов убыла первой на Вировитицкий плацдарм для перехода в расположение Красной армии. Штабная переписка 40-й Славонской дивизии и 18-й Славонской ударной бригады сообщает об участии советских бойцов 3-й роты по ходу следования в успешном бою c казаками вблизи Вировитицы. В течение января 1945 года в Вировитицу, где располагался штаб одной из частей 233-й Кременчугско-Знаменской стрелковой дивизии РККА, прибыли ещё несколько групп бойцов советского батальона. Остальные из-за сложной военной обстановки продолжали сражаться на хорватской земле.

Точные сведения о численности и потерях советского батальона отсутствуют. По оценке историка Т. С. Бушуевой, в рядах бригады воевали около 380 советских граждан. В неполном списке погибших бойцов Осиекской ударной бригады значатся установочные данные и даты гибели 39 человек, среди них указан Иван Бандура.

За подвиги, совершённые в боях с фашистами в составе Осиекской бригады, сержант Красной армии П. М. Гутиков награждён югославским орденом «За храбрость» и в 1947 году Орденом Отечественной войны 2-й степени. В. М. Митрюковский отмечен в 1957 году орденом Красной звезды.

Версия о «русско-украинском» батальоне 
По информации историка из Черновцов И. Г. Буркута, в составе 6-го ударного корпуса НОАЮ в Славонии действовал «русско-украинский» батальон под командованием капитана Милоша Вуича-Белаца. Источником сведений указывается хорватский автор М. Вуичич и его публикация в журнале русинов и украинцев Хорватии «Нова Думка». Единственный «русский» батальон в 6-м корпусе был в составе Осиекской бригады. Здесь воевало и большинство бойцов 6-го корпуса — югославских украинцев по происхождению. Так, в ноябре 1944 года 44 из 64 украинцев Славонского корпуса значились именно в рядах Осиекской бригады. В отчёте 12-й Славонской дивизии содержатся данные о пребывании по состоянию на 1 декабря 1944 года в рядах Осиекской бригады 36 из 44 украинцев этого соединения.

Национальный состав бригады 
По данным штаба 12-й Славонской дивизии по состоянию на 1 июля 1944 года, в Осиекской бригаде по списку значилось 939 человек, в том числе: сербов — 417, хорватов — 338, граждан СССР — 102, немцев — 29, чехов и словаков — 13, поляков — 11, венгров — 7, итальянцев — 6, словенцев — 5, украинцев — 5, евреев — 3, мусульман — 3.

По состоянию на 1 августа 1944 года в Осиекской бригаде числились 1 тысяча 52 бойца, в том числе: сербов 442, хорватов — 352, граждан СССР — 147, немцев — 50, итальянцев — 18, чехов и словаков — 14, поляков — 9, украинцев — 7, мусульман — 4, словенцев — 4, венгров — 3, евреев — 2.

Согласно данным того же штаба по состоянию на 1 декабря 1944 года, в Осиекской ударной бригаде по списку значились 1 тысяча 717 человек, в том числе: хорватов — 826, сербов — 362, граждан СССР — 258, итальянцев — 157, украинцев — 36, мусульман — 23, чехов и словаков — 22, венгров — 13, немцев — 7, поляков — 7, словенцев — 4, евреев — 1, черногорцев — 1.

Память 
В 1979 году в селе Слободна-Власт (община Леваньска-Варош) был открыт памятник 27-й Осиекской ударной бригаде. В настоящее время мемориал значится в списке снесённых памятников.

«Русскому» батальону бригады посвящена глава Г. К. Платонова «По сигналу красной ракеты» в сборнике «О чём не говорилось в сводках», вышедшем в СССР в 1962 году.

См. также 
 Партизаны Югославии — граждане СССР

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 Русскоязычная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Иностранная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русские формирования НОАЮ
Партизаны Югославии — граждане СССР
Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году